Mindàlnoie (en rus: Миндальное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 143 habitants. Pertany al districte de Sudak. Abans la vila es deia Arkà-Deressí.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea